Negru Vodă oder Negru Voda steht für:

 Negru Vodă (Constanța), Ort im Kreis Constanța, Rumänien
 Negru Voda (Band), schwedisches Musikprojekt
 Negru Vodă (1269–??), Woiwode und Herrscher der Walachei, siehe Radu Negru